Le elezioni comunali in Abruzzo del 2009 si sono svolte il 6 e 7 giugno, con eventuale turno di ballottaggio il 21 e 22 giugno, in contemporanea con le elezioni amministrative nelle altre regioni italiane. Complessivamente, sono andati al voto 98 comuni abruzzesi, di cui 3 con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, tra cui i capoluoghi provinciali Pescara e Teramo. A causa del terremoto dell'Aquila del 2009, nella provincia dell'Aquila tutte le elezioni di quell'anno sono state rimandate alla successiva tornata elettorale.

Riepilogo sindaci eletti

Provincia di Chieti

Altino

Ari

Bomba

Borrello

Bucchianico

Canosa Sannita

Carpineto Sinello

Casalanguida

Casalincontrada

Castel Frentano

Civitaluparella

Civitella Messer Raimondo

Colledimezzo

Crecchio

Cupello

Fara Filiorum Petri

Filetto

Fossacesia

Fresagrandinaria

Gessopalena

Gissi

Liscia

Miglianico

Montazzoli

Montebello sul Sangro

Monteferrante

Montenerodomo

Monteodorisio

Mozzagrogna

Orsogna

Paglieta

Palmoli

Palombaro

Pennapiedimonte

Perano

Poggiofiorito

Pollutri

Pretoro

Rapino

Roccaspinalveti

San Buono

San Giovanni Lipioni

Santa Maria Imbaro

Schiavi di Abruzzo

Taranta Peligna

Tornareccio

Torrebruna

Torrevecchia Teatina

Treglio

Vacri

Villalfonsina

Villamagna

Provincia di Pescara

Abbateggio

Bolognano

Cappelle sul Tavo

Caramanico Terme

Castiglione a Casauria

Catignano

Città Sant'Angelo

Civitaquana

Corvara

Farindola

Lettomanoppello

Montebello di Bertona

Moscufo

Pescara

Pietranico

Rosciano

Salle

Torre de' Passeri

Turrivalignani

Vicoli

Provincia di Teramo

Ancarano

Arsita

Campli

Canzano

Castiglione Messer Raimondo

Cellino Attanasio

Cermignano

Colledara

Corropoli

Fano Adriano

Giulianova 

Ballottaggio

Montefino

Montorio al Vomano

Morro d'Oro

Mosciano Sant'Angelo

Nereto

Pineto

Rocca Santa Maria

Sant'Egidio alla Vibrata

Sant'Omero

Silvi

Teramo

Torano Nuovo

Torricella Sicura

Tortoreto

Tossicia

Note 

Abruzzo
2009